Die Premier League 2018/19 war die 27. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 120. Erstligasaison im englischen Fußball. Die Saison begann am 10. August 2018 mit der Partie von Manchester United gegen Leicester City und endete am 12. Mai 2019.

Titelverteidiger war Manchester City. Die Wolverhampton Wanderers spielten nach sechs Spielzeiten in der Zweit- und Drittklassigkeit wieder in der Premier League.

Saisonverlauf 
Am letzten Spieltag holte Manchester City nach einem die ganze Saison andauernden Kampf mit dem FC Liverpool mit einem Punkt Vorsprung erneut den Meistertitel. Manchester United, unter Ole Gunnar Solskjær wieder stabilisiert, blieb nur die Europa League. Aufsteiger Wolverhampton konnte einen überraschenden siebten Platz erreichen und durch den FA-Cup-Gewinn des Meisters Manchester City einen Platz in der Europa-League-Qualifikation erlangen.

Bereits nach dem 32. Spieltag stand Huddersfield Town als erster Absteiger in die zweitklassige EFL Championship fest. Seit Derby County in der Saison 2007/08 war dieses keiner Mannschaft mehr so früh widerfahren. Einen Spieltag später stand auch der FC Fulham als künftiger Zweitligist fest, Aufsteiger Cardiff City folgte am vorletzten Spieltag.

Teilnehmer & Stadien 
Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Spielzeit teil.

Statistiken

Abschlusstabelle 

nach der Saison 2018/19:

nach der Saison 2017/18:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann der geringeren benötigten Spielzeit sowie nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
 Stand: Endstand

Höchstwerte der Saison 
Allzeit-Rekorde
 Shane Long (FC Southampton) erzielte gegen den FC Watford am 23. April 2019 nach 7,69 Sekunden das schnellste Tor der Premier-League-Geschichte.
 Harvey Elliott (FC Fulham) war mit 16 Jahren und 30 Tagen am 37. Spieltag der jüngste jemals in der Premier League eingesetzte Spieler. 
Saison-Rekorde
 Die längste Serie an Spielen ohne Niederlage (20) erreichte der FC Liverpool.
 Der höchste Sieg war das 6:0 von Manchester City gegen den FC Chelsea am 10. Februar 2019.
 Das torreichste Spiel war das 2:6 des FC Everton gegen Tottenham Hotspur am 23. Dezember 2018.
 Das am besten besuchte Spiel war mit 81.332 Zuschauern die Partie von Tottenham Hotspur gegen den FC Arsenal am 2. März 2019.
 Der Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (21) war Alisson (FC Liverpool).
 Die meisten gelben Karten (77) erhielten Spieler des FC Watford, die meisten roten (5) Spieler von Leicester City.

Die Meistermannschaft von Manchester City 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2018/19. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Cheftrainer 
Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Weblinks 
 premierleague.com: The Official Website of the Premier League (englisch)
 England 2018-19 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19